Pleasant Valley Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Valley Airport (Arizona)
 Pleasant Valley Airport (Colorado)
 Pleasant Valley Airport (Oklahoma)
 Pleasant Valley Airport (Bucks County, Pennsylvania)
 Pleasant Valley Airport (Monroe County, Pennsylvania)